Каменский сельсовет (Гомельская область) :

 Каменский сельсовет (Кормянский район) — сельсовет, Кормянский район, Гомельская область
 Каменский сельсовет (Мозырский район) — сельсовет, Мозырский район, Гомельская область